Сервлет является интерфейсом Java, реализация которого расширяет функциональные возможности сервера. Сервлет взаимодействует с клиентами посредством принципа запрос-ответ.

Хотя сервлеты могут обслуживать любые запросы, они обычно используются для расширения веб-серверов. Для таких приложений технология Java Servlet определяет HTTP-специфичные сервлет классы.

Пакеты javax.servlet и javax.servlet.http обеспечивают интерфейсы и классы для создания сервлетов.

Первая спецификация сервлетов была создана в Sun Microsystems (версия 1.0 была закончена в июне 1997). Начиная с версии 2.3 спецификация сервлетов разрабатывалась под руководством Java Community Process. Стандарт JSR 53 определял как Servlet 2.3, так и спецификацию JavaServer Page 1.2. JSR 154 включает в себя спецификации Servlet 2.4 и 2.5. Текущая спецификация на 2 марта 2021 года — Servlet 4.0 (описана в JSR-369).

Хронология Servlet API

Жизненный цикл сервлета 
Жизненный цикл сервлета состоит из следующих шагов:

 В случае отсутствия сервлета в контейнере.
 Класс сервлета загружается контейнером.
 Контейнер создаёт экземпляр класса сервлета.
 Контейнер вызывает метод init(). Этот метод инициализирует сервлет и вызывается в первую очередь, до того, как сервлет сможет обслуживать запросы. За весь жизненный цикл метод init() вызывается только один раз.
 Обслуживание клиентского запроса. Каждый запрос обрабатывается в своём отдельном потоке. Контейнер вызывает метод service() для каждого запроса. Этот метод определяет тип пришедшего запроса и распределяет его в соответствующий этому типу метод для обработки запроса. Разработчик сервлета должен предоставить реализацию для этих методов. Если поступил запрос, метод для которого не реализован, вызывается метод родительского класса и обычно завершается возвращением ошибки инициатору запроса.
 В случае если контейнеру необходимо удалить сервлет, он вызывает метод destroy(), который снимает сервлет из эксплуатации. Подобно методу init(), этот метод тоже вызывается единожды за весь цикл сервлета.

Пример 
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpSession;

public class NewServlet extends HttpServlet {
   
    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        
        // Параметр
        String parameter = request.getParameter("parameter");

        // Старт HTTP сессии
        HttpSession session = request.getSession(true);
        session.setAttribute("parameter", parameter);

        response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
        PrintWriter out = response.getWriter();
        try {
            out.println("<html>");
            out.println("<head>");
            out.println("<title>Заголовок</title>");
            out.println("</head>");
            out.println("<body>");
            out.println("<h1>Пример сервлета"+parameter+"</h1>");
            out.println("</body>");
            out.println("</html>");
        } finally {
            out.close();
        }
    } 

    @Override
    public String getServletInfo() {
        return "Пример сервлета)";
    }

}

См. также 
 Контейнер сервлетов
 Портлет
 JSP

Ссылки 
 Java Servlet Technology — Официальная домашняя страница
 Нововведения в стандарте Servlet API 2.5
 https://blogs.oracle.com/arungupta/entry/what_s_new_in_servlet 

Java
Java Enterprise Edition
Концепции языков программирования
Статьи с примерами кода Java